En droit :
 La procédure désigne l'ensemble des formalités requises pour la validité d'un acte ou du déroulement d'une action en justice.
 Une procédure collective est le placement sous contrôle judiciaire du fonctionnement d'une entreprise en difficulté.
 En programmation informatique, une procédure est une routine ne renvoyant pas de valeur (par opposition à une fonction informatique).
 En économie, la procédure d'entreprise est un élément descriptif de l'organisation.
 Par extension, une procédure est une marche à suivre pour réaliser une tâche donnée.
 En psychologie de l'apprentissage, la procédure est la description de l'exécution, du savoir-faire d'une compétence.